Trente-Avril ou XXX-Avril ou 30-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés au travers de ces odonymes sont notamment :

En France,

 le  : Rafle de Beffes dans le Cher, par la Gestapo, sur les informations du collaborateur Pierre Paoli, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

En Suisse,

 le  : Le plus ancien document suisse écrit en français relate une cession foncière concernant Hugues de Buix.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 30 de Abril » ou « Treinta de Abril »
 Au Mexique : événements non connus)
 « (Privada) 30 de Abril », à Monterrey, dans l'État de Nuevo León.

En vietnamien, « 30 Tháng 4 »
 Au Vietnam, pour commémorer la prise de Saïgon par les communistes, le , qui marque la fin de la Guerre du Vietnam.
 « (Đường) 30 Tháng 4 », à Đà Nẵng, Région de Nam Trung Bộ.
 « (Đường) 30 Tháng 4 », à Cần Thơ, Région du Đồng bằng sông Cửu Long.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
30